Baksan (rivier), een rivier in de Russische autonome deelrepubliek Kabardinië-Balkarië
 Baksan (stad), een stad aan deze rivier